Världsmästerskapet i curling för damer 2019 (officiellt LGT World Women's Curling Championship) avgjordes i Silkeborg, Danmark den 16–24 mars 2019. Mästerskapet var det 41:e i ordningen. Världsmästare blev Schweiz efter finalseger mot Sverige.

TV-sändningar 
I Sverige sänds tävlingarna i Eurosport.

Kvalificerade lag 
 Värdland

 Två lag från amerikanska zonen
 
 
 Sex lag från 2018 års europamästerskap

 Anm. Zonen med det automatiskt kvalificerade värdlandet samt det sämst placerade laget vid VM för damer 2018 medför att europazonen går miste om två garanterade platser.
 Två lag från 2018 års pacific-asiatiska mästerskap

 Två lag från 2019 års kvaltävling till årets VM.

Deltagare

Grundomgångar 
I grundomgången möter alla 13 lag varandra, d.v.s. varje lag spelar 12 omgångar. De sex främsta lagen går till slutspel. Av dessa går de två främsta lagen i grundomgången direkt till semifinal, medan de övriga fyra lagen spelar varsin kvalmatch om resterande två platser i semifinalen.

Tabell 

Slutställning i grundspelet

Resultat 
Alla rundor spelas efter UTC +1
 Runda 1 Lördag 16 mars, 14:00 Runda 2 Lördag 16 mars, 19:30* Finland förlorade matchen på grund av att tiden tog slut.

 Runda 3 Söndag 17 mars, 09:00 Runda 4 Söndag 17 mars, 14:00 Runda 5 Söndag 17 mars, 19:00 Runda 6 Måndag 18 mars, 09:00 Runda 7 Måndag 18 mars, 14:00 Runda 8 Måndag 18 mars, 19:00 Runda 9 Tisdag 19 mars, 09:00 Runda 10 Tisdag 19 mars, 14:00 Runda 11 Tisdag 19 mars, 19:00 Runda 12 Onsdag 20 mars, 09:00 Runda 13 Onsdag 20 mars, 14:00 Runda 14 Onsdag 20 mars, 19:00 Runda 15 Torsdag 21 mars, 09:00 Runda 16 Torsdag 21 mars, 14:00 Runda 17 Torsdag 21 mars, 19:00 Runda 18 Fredag 22 mars, 09:00 Runda 19 Fredag 22 mars, 14:00 Runda 20 Fredag 22 mars, 19:00 Slutspel 

 Kvalspel Lördag 23 mars, 9:00 Semifinal 1 Lördag 23 mars, 14:00 Semifinal 2 Lördag 23 mars, 19:00 Bronsmatch Söndag 24 mars, 10:00 Final Söndag 24 mars, 16:00''

Vinnare

Referenser 
 Mästerskapets webbsida; program och resultat

Externa länkar 
 WCF:s webbsida

Curlingtävlingar
2019 i Danmark
Curling i Danmark
Internationella sportevenemang i Danmark
Sportåret 2019
Sport i Silkeborg